La Grand Champions Cup di pallavolo maschile 2005 si è svolta dal 22 al 27 novembre 2005 a Nagano e Tokyo, in Giappone: al torneo hanno partecipato sei squadre nazionali e la vittoria finale è andata per la seconda volta al Brasile.

Impianti

Regolamento

Formula
Le squadre hanno disputato un'unica fase con formula del girone all'italiana.

Criteri di classifica
Sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti;
Risultati degli scontri diretti.

Squadre partecipanti

Formazioni

Torneo

Risultati

Classifica

Podio

Campione
Brasile(Secondo titolo)

Secondo posto
Stati Uniti

Terzo posto
Italia

Classifica finale

Premi individuali

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2005
 2005
Competizioni sportive a Nagano
Competizioni sportive a Tokyo